Susan Moore peut faire référence à :

Personnages fictifs 
 Susan Moore, personnage dans le film Ted Bundy.
 Susan Moore, personnage dans le film Every Night at Eight.
 Susan Moore, personnage dans la série télévisée Hôpital central.

Toponyme 
 Susan Moore, une ville du comté de Blount, en Alabama, aux États-Unis.

Patronyme 
 Susan Catherine Moore Waters, nom de naissance de , artiste peintre américaine.